Le  corps est un corps d'armée de l' créé le  au sein de la Réserve Organisée. Le  corps est transformé en unité d'active le . Sous le commandement du Lieutenant-général (Major-général à cette date) Alexander M. Patch, le  Corps d'armée dirigea les unités suivantes à diverses périodes de son existence et au cours de différentes opérations :
 la  d'Infanterie "Americal Division"
 la  d'infanterie "Tropic Lightning"
 la  des Marines
 le  d'infanterie séparé au cours de la dernière phase des combats pour expulser les japonais de Guadalcanal au début du mois de .
 la  d'infanterie "Buckeye Division"
 la  d'infanterie "Sunshine Division"

Bibliographie

Références 

Corps d'armée de l'United States Army
Histoire militaire des États-Unis
Unité ou formation militaire créée en 1933
Unité ou formation militaire dissoute en 1968